Edsel − imię męskie
 Robert M. Edsel − amerykański pisarz
 Edsel Dope (wł. Brian Charles Ebejer) − amerykański piosenkarz i tekściarz
 Edsel − amerykańska marka samochodów
 Edsel − miejscowość w stanie Kentucky
 Edsel − amerykański zespół muzyczny

Zobacz też:
 The Edsels − amerykański zespół muzyczny
 Wilson C. Edsell − amerykański bankowiec i polityk
 Edsall